Олимпийский и спортивный комитет Люксембурга (, , , ) — национальный олимпийский комитет Люксембурга. Люксембургский Олимпийский комитет был создан в 1912 году и признан Международным олимпийским комитетом.

Президенты 

 Робер Брассёр (1912—1922)
 Морис Пескатор (1922—1925)
 Густав Жаккемар (1925—1950)
 Пауль Вильвертц (1950—1970)
 Проспер Линк (1970—1972)
 Жози Бартель (1973—1977)
 Жерар Раскин (1977—1989)
 Норбер Опер (1989—1999)
 Марк Тайзен (1999—2012)
 Андрэ Хоффманн (2012—)

См. также 
 Люксембург на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 

 

Спортивные организации Люксембурга
Люксембург на Олимпийских играх
Люксембург